The Coward – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Essanay
 The Coward – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Coward – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay
 Il vile (The Coward) – film del 1915 diretto da Reginald Barker e Thomas H. Ince
 The Coward – film del 1927 diretto da Al Raboch